Dessin fou est un album d'Henri Dès sorti en 1984.

Liste des chansons 
 Ballon rond
 Petit lapin timide
 Drôle de petit jus
 Les fleurs nouvelles
 Le chocolat
 Poules mes poules
 Ma forêt
 Quand j'étais bébé petit
 La goutte au nez
 Bizarre, bizarre
 Dessin fou
 Le cartable
 Moi j'veux partir avec toi
 Marchand de sable

Album musical sorti en 1984
Album d'Henri Dès